A competição de até 73 kg masculino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, em Tóquio, ocorreu no dia 26 de Julho na Nippon Budokan.

Calendário

Medalhistas

Resultados

Finais

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Ligações externas 

 
Resultado (em inglês)

 
2020
2021 no judô